Banciu este un patronim românesc care se poate referi la:

 Axente Banciu (1875-1959), profesor și publicist român
 Carmen-Francesca Banciu (n. 1955), scriitoare română
 Ioan Banciu (1892-1969), deputat român
 Ionuț-Sorin Banciu (n. 1980), deputat român
 Mircea Desideriu Banciu (1941-2005), inginer chimist român
 Paul Eugen Banciu (n. 1943), scriitor român
 Radu Banciu (n. 1970), jurnalist și om de televiziune român
 Victoria Banciu (1952-2001), voleibalistă română

Nume de familie românești